Il Gruppo II della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2015. Il vincitore è promosso nel Gruppo I della zona Asia/Oceania nel 2015.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre: 
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2014. Le quattro squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2014.

Tabellone

Primo turno

Sri Lanka vs. Filippine

Vietnam vs. Pakistan

Thailandia vs. Hong Kong

Kuwait vs. Indonesia

Secondo turno

Filippine vs. Pakistan

Thailandia vs. Kuwait

Play-off

Vietnam vs. Sri Lanka

Indonesia vs. Hong Kong

Terzo turno

Thailandia vs. Pakistan

Voci correlate
Coppa Davis 2014 Zona Asia/Oceania Gruppo I
Coppa Davis 2014 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2014 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania II